Zistler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zistler (1929–2009), österreichischer katholischer Priester
 Raphael Zistler (* 1995), deutscher American-Football-Spieler